Anti peut faire référence à :

Patronyme 

  (1889-1961), archéologue italien 
 Gifty Anti (née en 1970), journaliste et diffuseure ghanéenne
 Jean-François Anti (né en 1971), coureur cycliste français. 
  (née en 1972), femme politique sami-norvégienne
 
 Thierry Anti (né en 1959), ancien joueur de handball français devenu entraîneur

Prénom
 Anti (prénom)

Autres 
 le préfixe anti- signifie contre et donne lieu à Lutte antiaérienne, Anticléricalisme, etc.
 Anti, un album de la chanteuse barbadienne Rihanna, sorti en 2016.
 ANTI-, label de musique et filiale de Epitaph Records
 Anti, nom inca du peuple Asháninkas